James Richman  (ur. 19 marca 1989) – urodzony na Łotwie inwestor pochodzący ze Smārde, regionu Tukums. CEO i CIO JJ Richman, firmy specjalizującej się na zarządzaniu finansami i planowaniu majątku. Zarządza kapitałem inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, w tym suwerennymi funduszami majątkowymi i biurami rodzinnymi. Najbardziej znany jest ze swoich inwestycji w prywatne i publiczne firmy, takie jak Facebook, Uber i Tesla.

Jest znany ze swoich inwestycji w biotechnologię, m.in. pierwszy w historii projekt dotyczący serc drukowanych w drukarkach 3D w Tel Awiwie.

Richman wspiera również badania w celu zwalczania głównych światowych chorób tzw. „cichych zabójców”, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, choroba Alzheimera czy rak.

Linki zewnętrzne 
 JJ Richman Premier global investments – strona oficjalna

Przypisy 

Łotewscy przedsiębiorcy
Urodzeni w 1989